

Персоналии 
 Сорьопор I — король Камбоджи XV века
 Сорьопор II — король Камбоджи (1603—1618)
 Сорьопор III — король Камбоджи (1516—1566), правил под этим именем до 1539 года.
 Сорьопор IV
 Сорьопор V
 Сорьопор VI — король Камбоджи (1806—1834)